Göteborgs Klädsimmarklubb är en klubb, grundad 2004, som håller till i Göteborg, men har medlemmar över hela världen. Ungefär hälften av dess 800 medlemmar bor i Sverige, och hälften av dem kring Göteborg.

Klubben har sina träffar vid Surtesjön i Göteborg, men kan även vara på andra ställen ibland. Verksamheten består i klädsim.

Stor del av verksamheten bedrives på internet.

Källor
Göteborgs Klädsimmarklubb – officiell webbplats

Simklubbar i Sverige
Simklubbar i Göteborg
Sportklubbar bildade 2004